Wicked (canção de Ice Cube)
Wicked (filme)
Wicked (musical)
Wicked (álbum) - trilha do musical homônimo
Ou ainda:
Wicked Pictures - de filmes pornográficos filmes adultos

Desambiguação